Węgry uczestniczyły we wszystkich letnich igrzyskach olimpijskich, z wyjątkiem igrzysk w 1920 i 1984 roku. Są najbardziej utytułowanym krajem w historii igrzysk w pięcioboju nowoczesnym i piłce wodnej. Są także najbardziej utytułowanym krajem który nigdy nie organizował letnich igrzysk olimpijskich.

Pierwszym mistrzem olimpijskim z Węgier został 11 kwietnia 1896 roku pływak, Alfréd Hajós. Tego dnia wygrał on wyścigi na 100 i 1200 m. Dzień wcześniej pierwszy w historii medal dla Węgier wywalczył w biegu na 800 m Nándor Dáni. 

Najwięcej złotych medali dla Węgier zdobył szermierz Aladár Gerevich - 7. W sumie w latach 1932 - 1960 wywalczył on 10 medali, co czyni go, obok gimnastyczki Ágnes Keleti, rekordzistą kraju pod względem ilości olimpijskich krążków.

Najlepszy wynik medalowy Węgrzy osiągnęli na igrzyskach w Helsinkach w 1952, gdzie zdobyli 42 medale, w tym 16 złotych i zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej.

Medale dla Węgier na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według igrzysk

Medale według dyscyplin sportowych

Linki zewnętrzne 
 

Węgry na igrzyskach olimpijskich